Akkad (stad), een voormalige stad in Mesopotamië waarvan de exacte locatie onbekend is
 Akkadische Rijk, een naar deze stad vernoemd voormalig rijk in Mesopotamië
 Akkad (gebied), de historische naam voor een gebied in Noord-Mesopotamië rond de stad Akkad

Zie ook 
 Akkadiërs, een Semitisch volk in Mesopotamië
 Akkadisch, de door hen gesproken taal